Mineralne sirovine, sirovina koja se dobiva iz rudnika
 Ruda (rakija), istarska rakija kojoj je dodan ekstrakt biljke rute

Hrvatska:
 Ruda (Otok), naselje u općini Otoku (kod Sinja), Hrvatska.
 Ruda (Elafiti), otočić iz skupine Elafitskih otoka, kod Dubrovnika.
 Ruda (hrid), hrid kod istoimenog otočića
 Ruda (rijeka), pritoka Cetine

BiH
 Ruda (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Ruda (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novom Travniku, BiH

Izvori